Ehemalige Oberförsterei steht für:
 Ehemalige Oberförsterei (Darmstadt)
 Ehemalige Oberförsterei (Feudingen)
 Ehemalige Graf Spee’sche Oberförsterei, siehe Liste der Baudenkmäler in Duisburg-Süd
 Ehemalige Oberförsterei Langenhain, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hofheim am Taunus #Langenhain
 Ehemalige Oberförsterei (Oranienburg)

Siehe auch:
 Oberförsterei